

Шевченківська сільська рада — сільська рада, Вінницька область, Літинський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Донецька область, Великоновосілківський район
 Шевченківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Приазовський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Івано-Франківська область, Долинський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Івано-Франківська область, Снятинський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Київська область, Броварський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Київська область, Васильківський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Київська область, Згурівський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Київська область, Переяслав-Хмельницький район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Братський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Вітовський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Новобузький район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Одеська область, Березівський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Одеська область, Кілійський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Решетилівський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Сумська область, Глухівський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Сумська область, Конотопський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Харківська область, Сахновщинський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Херсонська область, Скадовський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Херсонська область, Чаплинський район
 Шевченківська сільська рада — сільська рада, Черкаська область, Звенигородський район

Див. також 
 Гаї-Шевченківська сільська рада
 Шевченківська селищна рада

Шевченківська сільська рада — сільське поселення, Мелеузівський район, Башкортостан